Tuna församling kan syfta på:

 Hälsingtuna församling –  en församling i Uppsala stift , innan 1886 Tuna församling
 Tuna församling, Uppsala stift
 Tuna församling, Linköpings stift
 Tuna församling, Härnösands stift
 Tuna församling, Strängnäs stift
 Stora Tuna församling – en församling i Tuna kontrakt i Västerås stift